Јанко Поповић Воларић (Загреб, 14. март 1980) хрватски је филмски, позоришни и телевизијски глумац.

Телевизијске улоге 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2000.е
|-
| 2006. || Балкан Инц. || Млади Целес
|-
| 2006. || У тишини || Данијел
|-
| 2006—2007. || Обични људи || Павле Драган
|-
| 2007. || Казалиште у кући || Манијак
|-
| 2007. || Ноћна вожња || Детектив
|-
| 2007—2008. || Понос Раткајевих || Крсто пл. Раткај
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2010.е
|-
| 2010. || Све ће бити добро || Томислав Шимунић
|-
| 2010. || Дуга || Отац
|-
| 2010. || Мајка асфалта || Јанко
|-
| 2009—2011. || Најбоље године || Ранко Хајдук
|-
| 2011—2012. || Лоза || Крешо
|-
| 2011—2012. || Недељом ујутру, суботом навечер || Иренин дечко
|-
| 2013.|| Кратки спојеви || Насер
|-
| 2012—2013. || Ларин избор ||Луцијан Сантини
|-
| 2013.|| Почивали у миру ||
|-
| 2014—2016. || Куд пукло да пукло || Крешо Коларић
|-
| 2018. || Чиста љубав || Томо Витез
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2020.е
|-
| 2021. || Једини излаз || Саша Колар
|-
| 2022. || Чудне љубави || Богдан
|-
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1980.
Загрепчани
Хрватски глумци
Добитници награде Златна арена